Litoria novaehollandiae är en groddjursart som först beskrevs av Franz Steindachner 1867.  Litoria novaehollandiae ingår i släktet Litoria och familjen lövgrodor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lövgrodor
novaehollandiae